Mazzarino steht für 

 Mazzarino, ein Ort auf Sizilien
 Mazzarino, eine italienisch-französische Familie, siehe Mancini (Adelsgeschlecht) #Haus Mazarin

Mazzarino ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Mazzarino (* 1965), italienischer Jazzpianist und Bandleader
 Giulio Mazzarino (1602–1661), in Frankreich als Jules Mazarin tätiger Kardinal und Minister
 Santo Mazzarino (1916–1987), italienischer Althistoriker